Desa Haurgeulis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Haurgeulis (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 108,28), Jawa Barat, 
 Desa Haurgeulis (administrativ by i Indonesien, lat -6,47, long 107,96), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar